Robert Merton kan syfta på:

* Robert C. Merton (född 1944), amerikansk nationalekonom
 Robert K. Merton (1910–2003), amerikansk sociolog